Barneby peut faire référence à :

Patronyme 

 Rupert Charles Barneby (1911-2000), botaniste d'origine britannique, spécialiste des Fabaceae, dont l’abréviation botanique standard est Barneby.
 John Barneby (1621-1701), député au parlement du royaume d'Angleterre.
 John Barneby (1799-1846), personnalité politique britannique, membre des 12, 13 et 14 parlements du Royaume-Uni.

Autres 
 Barnebys, moteur de recherches pour les ventes aux enchères d'art, d'antiquités et d'objets de collection.